Sui generis – locuzione latina
 Diritti sui generis sulle banche dati – locuzione del diritto dell'Unione europea
 Sui Generis – gruppo musicale rock argentino
 Sui generis''' – album di Yuri del 1989